ФК Санкт Гален је швајцарски фудбалски клуб из Санкт Галена.

Историја 
ФК Санкт Гален је основан 1879. године и најстарији је клуб у Швајцарској. Два пута су били први у Суперлиги Швајцарске (1903/1904. и 1999/00.) Куп Швајцарске су освојили 1969. године.

Трофеји 
 Суперлига Швајцарске
 Првак (2) : 1903/04. и 1999/00.

 Куп Швајцарске
 Победник (1) : 1969.

 Лига куп Швајцарске
 Победник (1) : 1978.

Састав у сезони 2010/11. 
Од 22. августа 2010.

Санкт Гален у европским такмичењима

Види још 
 Супер лига Швајцарске у фудбалу

Спољашње везе 

 Званични сајт клуба

С